Первый дивизион 1950/1951 () — 6-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1950/51
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1950 году
Спорт в Норвегии в 1951 году